SPN je zkratka s vícero možnými významy:

 Státní pedagogické nakladatelství
 sexuálně přenosná nemoc
 Supernatural (Lovci duchů) – americký dramatický seriál
 Service Principal Name (SPN)

Externí odkazy 
 
 

Zkratky